"La Bamba" (canção de 1939)
"La Bamba" (canção de 1958)
La Bamba (filme)
La Bamba (brinquedo)

Desambiguação